Кратер Беляев () — крупный ударный кратер на юго-западной границе Моря Москвы на обратной стороне Луны. Название дано в честь советского космонавта Павла Ивановича Беляева (1925—1970) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Кратер расположен между внутренним и внешним валом бассейна Моря Москвы. Его ближайшими соседями являются кратер Шаталов на северо-западе; кратер Терешкова на севере; кратер Леонов на юго-востоке; кратер Цзу Чун-Чжи на юге-юго-востоке. Селенографические координаты центра кратера — , диаметр — 55,9 км, глубина — около 2,4 км.

Вал кратера значительно разрушен, юго-западная часть кратера перекрыта втрое меньшим кратером. Высота вала над окружающей местностью составляет около 1200 м, объем кратера приблизительно 2400 км³. Дно чаши кратера неровное, пересеченное небольшими холмами, тянущимися в направлении северо-запад — юго-восток, отмечено несколькими небольшими кратерами, северная часть чаши несколько приподнята. В чаше кратера находится небольшой центральный пик, образованный из анортозита и габбро-норито-троктолитового анортозита с содержанием плагиоклаза 85-90 % (GNTA1).

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Беляев Q относится к нектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Снимки кратера с борта Аполлона-16.
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны